Steyr város Ausztriában
 Steyr folyó Ausztriában
 Steyr Landmaschinentechnik AG traktorgyár
 Steyr Daimler Puch járműgyártócég